MWS skrót, który może oznaczać:
 MWS – zespół Mowata-Wilsona (od ang. Mowat-Wilson Syndrome)
 MWS – zespół Muckle’a-Wellsa (od ang. Muckle-Wells Syndrome)